Wim van Velzen (1938-2020), Nederlands Europarlementariër namens de PvdA
Wim van Velzen (1943), Nederlands Europarlementariër en Eerste Kamerlid namens het CDA